В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Анну-Лену Гренефельд 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Надія Петрова (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Наталі Деші (півфінал)

 Даніела Гантухова (чвертьфінал)
 Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
 Дінара Сафіна (півфінал)
 Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg